Dueñas puede referirse a:

En España 
 Dueñas, municipio perteneciente a la provincia de Palencia.

En Filipinas 
 Dueñas, municipio perteneciente a la provincia de Iloilo  en Bisayas occidentales (Región VI).